Casablanca puede referirse a:

Barcos 
 Clase Casablanca, clase de portaaviones estadounidense;
 USS Casablanca (CVE-55), el primer portaaviones del tipo Casablanca.

Deportes 
 Club Deportivo Defensor Casablanca un club deportivo chileno;
 Wydad Casablanca, un club deportivo marroquí;
 Raja Casablanca, un club deportivo marroquí;
 F.C. Casablanca, un club deportivo catalán de San Baudilio de Llobregat.

Eventos 
 Grupo Casablanca, la extinta organización africana de «estados progresivos» que dio lugar a la Organización para la Unidad Africana;
 Los atentados suicidas de 2003 en Casablanca, del 16 de mayo de aquel año, en Casablanca (Marruecos);
 Los atentados suicidas de 2007 en Casablanca, del 11 de marzo de aquel año, en Casablanca (Marruecos).

Lugares 
 Casa Blanca, residencia oficial del presidente de los Estados Unidos;
 Casa Blanca, edificio del gobierno de la Federación rusa en Moscú;
 Casablanca, una ciudad en Marruecos
 Gran Casablanca, una región administrativa en Marruecos;
 Campo Casablanca, una base militar en Kosovo;
 Casablanca, una comuna de la Provincia de Valparaíso, (Chile);
 Casablanca, un barrio suburbano de La Habana (Cuba);
 Casablanca, un barrio en Zaragoza (España);
 Casablanca, una localidad en Murcia (España);
 Sa Casa Blanca, un barrio en Palma de Mallorca, (España);
 Casa blanca, un edificio de Medina del Campo, Valladolid (España);
 Casa Blanca, un sitio precolombino construido durante el periodo clásico, en Chalchuapa (El Salvador);
 Casa Blanca, localidad de Arizona (Estados Unidos);
 Casa Blanca, localidad de Texas (Estados Unidos);
 Casa Blanca, localidad de Uruguay;
 El volcán Casablanca, en Chile;
 El Casablanca Twin Center;
 La estación Casablanca, en la provincia de Santa Fe, Argentina.

Música 
 Casablanca Records, un sello de música;
 Bümpliz - Casablanca, un álbum musical de Züri West;
 Casablanca, una canción de Bertie Higgins en su álbum Just Another Day in Paradise.

Películas 
 Casablanca, película dirigida por Michael Curtiz protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart;
 Una noche en Casablanca («A Night in Casablanca», en inglés), una película de 1946 protagonizada por los Hermanos Marx.

Personas 
 David Casablanca, un jugador profesional de fútbol;
 José Raúl Capablanca, campeón mundial de ajedrez de Cuba;
 John Casablancas, fundador del «Elite Model Agency Group»;
 Julian Casablancas, el vocalista y compositor del grupo musical The Strokes;
 Ted Casablanca, un periodista estadounidense de entretenimiento.